Михаил Зандукели:
 Зандукели, Михаил Зурабович (1889—1968) — грузинский советский учёный-литературовед, профессор, заслуженный деятель науки Грузинской ССР.
 Зандукели, Михаил Отарович (1909—) — грузинский советский врач-физиотерапевт